Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2002 года (, более известен как Regal Scottish Open 2002 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 6 по 14 апреля в Абердине (Шотландия). Победителем турнира стал Стивен Ли, обыгравший в финале Дэвида Грэя со счётом 9:2.

В последний раз турнир проходил в Абердине.

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Джон Пэррот 5:2 Уэйн Браун  
 Майкл Джадж 5:0 Гэри Понтинг  
 Джо Перри 5:2 Стюарт Бинэм  
 Квинтен Ханн 5:3 Джимми Мики  
 Тони Драго 5:3 Кристьян Хельгасон  
 Алистер Картер 5:4 Крис Смолл  
 Энтони Хэмилтон 5:3 Стивен Магуайр  
 Дэвид Грэй 5:3 Марк Селби  
 Брайан Морган 5:4 Джеймс Уоттана  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Билли Снэддон  
 Доминик Дэйл 5:1 Шокат Али  
 Стив Дэвис 5:3 Дэйв Финбоу  
 Найджел Бонд 5:0 Роберт Милкинс  
 Бьёрн Ханевеер 5:4 Дрю Хенри  
 Брэдли Джонс 5:4 Энтони Дэвис  
 Барри Хокинс 5:3 Марко Фу

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
2002 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Абердине
Апрель 2002 года
Спорт в Шотландии в 2002 году